Дми́трий Нели́дов:
 Нелидов, Дмитрий Александрович (1863—1935) — русский дипломат.
 Нелидов, Дмитрий Дмитриевич (1881—1959) — российский военнослужащий, капитан 2-го ранга.